«Реальность фантастики» — ежемесячный украинский литературный журнал о фантастике. Издавался в период с 2003 по 2009 год в Киеве, в 2010—2011 годах выпускался в электронном виде в Волгограде. С конца 2011 года закрыт.

История 

Задумывался как ежемесячный толстый литературный журнал о фантастике. Учредителями журнала были Михаил Литвинюк и Юрий Зонюк, главным редактором — Ираклий Вахтангашвили. Первый номер вышел в августе 2003 года, это было издание книжного формата (А5) в мягкой, лакированной обложке объемом более 200 страниц. Ровно через год после основания на конвенте «Еврокон-2004» журнал получает приз «лучший фантастический журнал Европы 2004 года».

В 2008 году журнал сменил владельца и издателя. В конце апреля было официально объявлено о слиянии Издательского дома «Мой компьютер» (и его изданий) с холдингом «Софт-Пресс». 5 мая 2008 редакция переехала в новое помещение («Софт-Пресса») и были изменены номера редакционного телефона и почтового адреса. Это повлекло за собой выход очередного (и сдвоенного) номера «Реальности фантастики» только через несколько месяцев — в августе. Сайт «Реальности фантастики» перестал обновляться уже в феврале 2007 года.
 
В 2009 году в условиях экономического кризиса издательство объявило о закрытии журнала. Нераспроданный тираж журнала был физически уничтожен, чтобы освободить место на складах. Главный редактор Вахтангашвили обратился за помощью к читателям и сумел найти энтузиастов в Волгограде, которые помогли возобновить работу над журналом. С 2010 по 2011 годы журнал продолжал выходить в электронном виде, но с 2012-го был закрыт окончательно.

Содержание 
«Реальность фантастики» сравнивали по концепции с российским журналом «Если». Журнал печатал произведения как опытных, так и начинающих писателей-фантастов, в основном на русском языке, хотя встречались отдельные рассказы и на украинском. Рассказы занимали две трети журнала, оставшуюся треть — литературная критика, публицистика, новости, биографии и библиографии. Нелитературные темы журнал почти не освещал, но в нём появлялись и заметки о кинофантастике.

В «Реальности фантастики» часто публиковались и так называемые «неформатные» произведения. Журнал открыто заявлял о своей либеральной морально-этической концепции. Редакция не принимала произведения, в которых пропагандируется насилие, межнациональная и расовая вражда. Не допускалось оправдание фашизма, апартеида, ксенофобии, террора, тоталитарных систем и имперских амбиций, даже под предлогом заботы о «здоровом обществе» и «сильном государстве». Приветствовались хорошее литературное исполнение, оригинальные идеи, добротный сюжет, раскрытие общечеловеческих ценностей, таких как сам человек, его стремление к познанию окружающего мира (в том числе познания себя и человеческого общества).

Примечания

Литература 
 Реальность фантастики — официальный сайт
 Братья по разуму: «Реальность фантастики» — статья в журнале «Мир фантастики».
 Библиография на сайте «Лаборатория фантастики»
 «РФ» на Архиве фантастики

Печатные издания, возникшие в 2003 году
Печатные издания, закрытые в 2009 году
Фантастические журналы на русском языке
Журналы Украины на русском языке
Фантастические журналы Украины